Nord – dipartimento della Francia
 Dipartimento del Nord – dipartimento di Haiti